Daubitz steht für:

 Daubitz, Ortsteil der sächsischen Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz
 Daubitz, der deutsche Name einer Gemeinde in Tschechien, siehe Doubice

Daubitz ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Daubitz (1881–1951), deutscher Komponist, Musiklehrer und Organist
 Ralf Daubitz (* 1961), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Taubitz